Le moment dipolaire est une grandeur vectorielle qui caractérise l'intensité et l'orientation d'un . Il peut s'agir :
 d'un dipôle électrostatique : le module du moment dipolaire s'exprime alors en coulombs mètres () ;
 d'un dipôle magnétique : le module du moment dipolaire s'exprime alors en ampères mètres carrés ().

Cas particulier de la planétologie 
Dans les ouvrages et articles de planétologie on trouve des moments dipolaires magnétiques de corps célestes exprimés en teslas mètres cubes (). Il s'agit en fait d'une grandeur physique  de dimension différente du moment magnétique standard , calculée en multipliant le champ magnétique équatorial  par le cube du rayon équatorial  :
.

La justification de ce calcul est que, dans l'hypothèse d'un champ magnétique véritablement dipolaire (avec le vecteur  situé au centre du corps et orienté selon l'axe de rotation), les deux grandeurs  et  sont liées par la relation :

où  désigne la perméabilité magnétique du vide ( = ).

Notes et références 

Électromagnétisme
Grandeur physique